Абалаково - село в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Село находится в 2 км от Шумского

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 114 человек

Власть 
Село в административном плане относится к Усть-рубахинскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района